Das Herrendoppel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1946 war ein Tenniswettbewerb in Sopot.

Ergebnisse

Quellen 
 Start, 1946, Nr. 49–51, verfügbar bei sbc.org.pl
 Głos Wielkopolski, Ausgaben vom 17. und 20. August 1946, verfügbar bei wbc.poznan.pl
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20., 22. und 23. August 1946, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Dziennik Baltycki, Ausgabe vom 19. August 1946, verfügbar bei bibliotekacyfrowa.eu

Tennisturnier in Sopot
Tennisturnier 1946
Herrentennisturnier